Sugarland — американская группа, играющая в стиле кантри. Была образована в 2003 году в Атланте, Джорджия. В настоящее время представляет собой дуэт из авторов-исполнителей: Дженнифер Неттлз (певица, основной вокал;  12 сентября 1974, Дуглас, Джорджия) и Кристиан Буш (бэк-вокал, мандолина, акустическая гитара, гармоника; 14 марта 1970, Ноксвилл, Теннесси). В первом составе также играла Кристен Холл (позже присоединилась Дженнифер Неттлз, тогда группа на некоторое время стала трио), ушедшая спустя три года.
Три альбома группы были № 1 в Billboard 200, а 4 первых студийных альбома получили платиновый статус в США. Группа удостоена 18 музыкальных наград, включая 2 победы и 5 номинаций на Грэмми.

Дискография 

Группа выпустила 6 альбомов (из них 4 студийных, 1 концертный и 1 рождественский), 15 синглов и 17 видеоклипов. Три альбома группы были № 1 в США. Все четыре первых студийных альбома получили платиновый статус в США. Первым № 1 в
Billboard 200 стал 3-й по счёту альбом Love on the Inside (2008), давший сразу три сингла № 1 в кантри-чарте («All I Want to Do», «Already Gone», «It Happens»). Всего 5 синглов возглавляли кантри-чарт США, включая «Want To» (в 2006 году на 2 недели) и «It Happens» (в 2009 году на 2 недели).

Альбомы
 2004: Twice the Speed of Life
 2006: Enjoy the Ride
 2008: Love on the Inside (№ 1 в Billboard 200)
 2009: Live on the Inside (№ 1 в Billboard 200)
 2009: Gold and Green
 2010: The Incredible Machine (№ 1 в Billboard 200)

U.S. #1 Country Singles
 «Want To» (2006) (2 недели)
 «Settlin'» (2007)
 «All I Want To Do» (2008)
 «Already Gone» (2009)
 «It Happens» (2009) (2 недели)

Награды 
Группа Sugarland была номинирована (данные на ноябрь 2011 года) на 69 крупных музыкальных наград (см. Список наград и номинаций, полученных Sugarland), победив в 18 случаях .

Примечания

Ссылки 

 Sugarlandmusic.com — Official Site 
 Ongoing blog of the State Fair tragedy 
 Fan Site
 Official Sugarland UMG Nashville Artist Page 
 Sugarland Artist Chart History from Billboard.com  

Лауреаты премии «Грэмми»
Исполнители, возглавлявшие Billboard 200
Музыкальные дуэты
Музыкальные коллективы из Атланты
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2003 году
Кантри-группы США
Исполнители Mercury Records